

Patronyme 

 David Karako (1945-), est un footballeur israélien.

Toponyme 

 Karakó est un village de Hongrie.
Patronyme juif